Кальюс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 12,50 км². Население — 1447 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Барселоны